Жозе́ Луи́ш Ме́ндеш Андра́де (; более известный как Зе Луиш (); ) — кабо-вердианский футболист, нападающий «Хатайспора» и сборной Кабо-Верде.

Биография

Личная жизнь 
Бывшая девушка — Рафаэла. У них двое детей, сын Лео и дочь Мия. Во время нахождения в России семья Зе проживала без него в Лиссабоне. С февраля 2018 года встречался с танцовщицей Алесей, в 2019 году пара рассталась. 1 апреля 2019 года Зе Луиш сообщил в своём Instagram о возобновлении отношений с Алесей.

Клубная карьера

«Жил Висенте» 
Родился в Кабо-Верде и в 18 лет переехал в Португалию, где и начал профессиональную карьеру в клубе «Жил Висенте». 29 ноября 2009 года в матче против «Шавеша» он дебютировал в португальской Сегунде. 15 апреля 2010 года в поединке против «Бейра-Мар» Зе Луиш забил свой первый гол за команду. В первый двух сезонах он показал хорошую результативность, став лучшим бомбардиром команды, а также помог ей выйти в элиту и дойти до финала Кубка португальской лиги.

«Брага» 
Своей игрой Зе Луиш обратил на себя внимание более именитых клубов. Летом 2011 года он перешёл в «Брагу», подписав с клубом пятилетнее соглашение. Первый сезон провёл удачно, но затем у него начался спад и он был отдан в аренду в «Жил Висенте». Через год Зе Луиш вернулся в «Брагу». 25 августа 2012 года в матче против «Бейра-Мар» он дебютировал в Сангриш лиге. 3 ноября в поединке против своего бывшего клуба «Жил Висенте» Зе Луиш забил свой первый гол за «Брагу». В 2013 году стал обладателем Кубка португальской лиги.

Аренда в «Видеотон» 
Летом Зе Луиш на правах аренды перешёл в венгерский «Видеотон». 28 июля в матче против «Халадаш» дебютировал в чемпионате Венгрии. 21 сентября в поединке против «Кечкемета» забил свой первый гол за «Видеотон». Он помог команде выйти в финал Кубка Венгрии. После окончания аренды вернулся в «Брагу».

«Спартак» (Москва) 

В начале 2015 года интерес к Зе Луишу обозначили «Порту», «Бенфика» и московское «Динамо». Летом он перешёл в московский «Спартак», подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 6,5 млн евро. 17 июля в матче против «Уфы» Зе Луиш дебютировал в РФПЛ, заменив во втором тайме Юру Мовсисяна. В этом же поединке он забил свой первый гол за «красно-белых». В конце июля сменил игровой номер «99» на «20», после того как команду покинул Патрик Эберт. 3 августа в домашнем матче против «Рубина» стал автором голевой передачи Мовсисяну, благодаря которой был забит единственный гол в поединке. 22 августа в поединке против «Амкара» впервые вышел в основном составе.

23 сентября в 1/16 финала Кубка России против нижегородской «Волги» (7:0) оформил «дубль» и помог своей команде одержать крупную победу. 26 сентября в матче против «Зенита» Зе Луиш открыл счёт, перекинув мяч через Лодыгина. В этом же матче получил травму задней поверхности бедра и выбыл на месяц. 30 ноября в матче против «Рубина» забил свой первый гол после травмы.

21 августа 2016 года в матче против «Краснодара» сделал «дубль», забив свои первые голы в новом сезоне. 29 октября 2016 года в дерби против ЦСКА сделал голевую передачу, оформил «дубль» и принёс победу своему клубу. В 2017 году Зе помог «Спартаку» завоевать чемпионство.

12 июля того же года игрок продлил контракт с московским «Спартаком» до 30 июня 2021 года. В матчах группового этапа Лиги чемпионов 2017/18 против испанской «Севильи» и словенского «Марибора» Зе Луиш забил по мячу.

4 октября 2018 года в матче Лиги Европы против «Вильярреала» он отметился «дублем». 21 октября 2018 года забил два мяча в ворота тульского «Арсенала», но «Спартак» уступил (2:3). 8 декабря 2018 года в последнем матче перед зимней паузой сделал дубль в ворота «Анжи» (3:0). Весной 2019 года забил по мячу в ворота «Краснодара» (1:1), «Уфы» (1:0) и «Крыльев Советов» (2:1).

Всего за «Спартак» в чемпионате России сыграл 86 матчей и забил 25 мячей. В еврокубках за московский клуб нападающий сыграл 15 матчей (5 голов).

«Порту» 
В июле 2019 года Луиш перешёл в «Порту». Сумма трансфера 28-летнего футболиста из Кабо-Верде официально не озвучивалась. По данным издания «Спорт-экспресс», она составила около €8,5 млн; по сведениям портала Transfermarkt, стоимость перехода — €10,75 млн. 7 августа 2019 года в отборочном поединке Лиги чемпионов против российского «Краснодара» он дебютировал за новый клуб. Через неделю в ответном поединке Зе Луиш забил свой первый гол за «Порту». 17 августа в матче против «Витории» из Сетубала Зе Луиш сделал хет-трик. 24 августа забил победный мяч в матче против «Бенфики» в Лиссабоне (2:0).

«Локомотив» (Москва) 
6 октября 2020 года перешёл в московский «Локомотив», заключив контракт на три года. Сумма трансфера составила, по разным сведениям, 7-7,5 миллионов евро. Зе Луиш дебютировал за «Локомотив» 17 октября 2020 года в матче против «Уфы», отметившись голевой передачей. 2 сентября 2021 года был исключён из заявки «Локомотива» на сезон. 13 января 2022 года было объявлено о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

«Аль-Таавун» и «Хатайспор» 
9 февраля 2022 года перешёл в саудовский «Аль-Таавун», заключив соглашение до конца сезона 2021/22. Дебютировал за клуб 12 февраля 2022 года в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Раеда» (3:0), выйдя на 88-й минуте. Первый мяч за «Аль-Таавун» забил 14 апреля 2022 года в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК против клуба «Сепахан» (3:0). Всего в сезоне 2021/22 провёл за клуб во всех турнирах восемь матчей и забил один мяч.

7 сентября 2022 года перешёл в турецкий «Хатайспор», подписав контракт на один год.

Карьера в сборной 
24 мая 2010 года в товарищеском матче против сборной Португалии Зе Луиш дебютировал за сборную Кабо-Верде.

Первый гол за сборную забил 6 сентября 2014 года в ворота сборной Нигера в отборочном матче Кубка африканских наций 2015 года. Спустя 4 дня также забил в отборочном матче против сборной Замбии. В некоторых источниках указывается, что Зе Луиш забивал за сборную в 2012 году в ворота Сьерра-Леоне в отборочном матче чемпионата мира 2014 года (2 июня) и в ворота Мадагаскара в отборочном турнире Кубка африканских наций 2013 года (16 июня), однако большинство источников приводит информацию, что мячи забивали другие футболисты (в ворота Сьерра-Леоне забил Марку Суареш, а в ворота Мадагаскара два мяча забил Райан Мендеш и один мяч Джанини).

В октябре 2019 года в товарищеском матче против Того сыграл за сборную впервые за 2 с лишним годом и забил первый мяч с 2014 года. В ноябре 2019 года сыграл в матче квалификации Кубка африканских наций против Мозамбика (2:2).

Зе Луиш участвовал в отборочных циклах Кубка африканских наций 2012, 2013, 2015, 2017, 2019 и 2021 годов, но не попадал в заявку на финальные турниры 2013 и 2015 годов, когда сборная Кабо-Верде проходила квалификацию. Также Зе Луиш играл в отборочных матчах чемпионатов мира 2014 и 2018 годов.

Статистика выступлений

За клуб

Матчи и голы за сборную 

Итого: 19 матчей / 3 гола; 10 побед, 2 ничьи, 7 поражений.

Достижения 
Командные

«Жил Висенте»
 Победитель Сегунды — 2010/11
 Финалист Кубка португальской лиги — 2011/12

«Брага»
 Обладатель Кубка португальской лиги — 2012/13

«Спартак» (Москва)
 Чемпион России — 2016/17
 Бронзовый призёр чемпионата России — 2017/18
 Обладатель Суперкубка России — 2017

«Порту»
 Чемпион Португалии — 2019/20
 Обладатель Кубка Португалии — 2019/20

«Локомотив» (Москва)
 Обладатель Кубка России — 2020/21

Личные
 Лучший футболист месяца чемпионата России по футболу: октябрь 2016.
 Лауреат национальной премии РФС «33 лучших игрока сезона»: 2016/17 (№ 2), 2018/19 (№ 3).
 Лучший футболист месяца чемпионата Португалии: август 2019
 Автор самого красивого гола чемпионата Португалии в сезоне 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте foradejogo.net
 Профиль на footbalzz.com

Футболисты Кабо-Верде
Игроки сборной Кабо-Верде по футболу
Игроки ФК «Жил Висенте»
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Брага» B
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Аль-Таавун»
Игроки ФК «Хатайспор»